Чарльз Браун (13 сентября 1922,  — 21 января 1999, Окленд) — американский блюзовый  и , стиль исполнения которого оказал большое влияние на развитие блюза в 1940-е — 1950-е годы.

Уроки игры на фортепиано брал с детства. 

В 1943 году переехал в Лос-Анджелес, где начал карьеру музыканта и певца. 

В 1948 году создал собственную группу. 

В период с середины 1960-х по начало 1980-х практически не выступал, но затем вернулся на сцену. Получил целый ряд премий.

Похоронен на Инглвудском кладбище, посмертно введён в Зал славы рок-н-ролла.

Примечания

Ссылки 
 Статья в Encyclopedia Britannica.

Члены Зала славы рок-н-ролла
Блюзовые музыканты
Исполнители ABC Records
Исполнители Muse Records
Выпускники Университета Прери-Вью A&M